Крымские походы — военные походы русской армии против Крымского ханства, предпринятые в 1687 и 1689 годах. Они были частью Русско-турецкой войны 1686—1700 годов и частью масштабной европейской Великой Турецкой войны.

Первый Крымский поход 
Подписав «Вечный мир» с Речью Посполитой в 1686 году, Россия стала членом антитурецкой коалиции, так называемой Священной лиги, состоявшей из Австрии, Венеции и Польши, боровшихся с Османской империей и её вассалом Крымским ханством. Для участия в походе готовилась громадная армия под командованием князя В. В. Голицына, общая численность которой должна была составить 112 тысяч человек: 9100 человек сотенной службы, 17 300 казаков и нижней конницы, 10 500 московских стрельцов, 26 000 кавалерии «нового строя» и 49 200 солдат. Кроме того, с армией должно было выступить в поход около 50 тыс. малороссийских казаков гетмана И. С. Самойловича. Перевозить военные запасы и продовольствие должны были многочисленные обозы, насчитывавшие не менее 100—120 тыс. телег и возов и более 200 тыс. лошадей. Воду и конский корм предполагалось брать в многочисленных речках и на лугах по мере продвижения армии.

Выдвинутые из разных районов войска должны были собраться на южных рубежах страны к 11 марта 1687 года, однако из-за задержек сборы завершились позже этой даты, в середине мая. Основная часть армии собралась на реке Мерле и выступила в поход 18 мая. 23 мая она свернула к Полтаве, двигаясь на соединение с казаками Самойловича. К 24 мая войско гетмана прибыло к Полтаве. Как и было запланировано, оно насчитывало около 50 тыс. чел., из которых примерно 10 тыс. составляли специально набранные мещане и селяне. Казаков было решено отправить в авангарде армии. Дождавшись подхода всех войск, 26 мая князь Голицын провёл общий смотр своей армии, показавший, что под его командованием находилось 90 610 человек, что ненамного ниже списочной численности войска. 2 июня войска Голицына и Самойловича встретились у пересечения рек Орель и Орчик и, объединившись, продолжили продвижение, совершая небольшие переходы от одной речки до другой. К 22 июня войска достигли реки Конские воды. После переправы через реку Самарка снабжать громадную армию стало затруднительно — температура повышалась, широкие реки сменились маловодными ручьями, леса — небольшими рощами, но войска продолжали движение. Крымский хан Селим I Герай в это время находился на Молочных водах, татарских отрядов в пути встречено не было. Осознавая, что его войска уступают русской армии по численности, вооружению и выучке, он повелел всем улусам отступить вглубь ханства, отравить или засыпать источники воды и выжечь степь к югу от Конских Вод. Узнав о пожаре в степи и опустошении земель вплоть до Перекопа, князь Голицын решил не менять план и продолжил поход, к 27 июня достигнув реки Карачекрак, где был устроен военный совет. Несмотря на достаточные запасы провианта, продвижение по выжженной и опустошённой территории отрицательно сказалось на состоянии армии, лошади обессилели, обеспечение войска водой, дровами и конским кормом оказалось крайне затруднено, вследствие чего на совете было принято решение о возвращении армии к русским рубежам. Отступление началось 28 июня, войска отправились на северо-запад к Днепру, где русское командование ожидало найти уцелевшие источники воды и травы для лошадей.

Для борьбы с татарами было выделено ок. 20 тыс. казаков И. С. Самойловича и ок. 8 тыс. чел. воеводы Л. Р. Неплюева, которых предполагалось объединить с почти 6 тыс. чел. генерала Г. И. Косагова. В Москву отправили гонцов с известием о прекращении похода. Однако при отходе войска оказалось, что запасы воды и травы на пути отступления недостаточны, падеж скота усилился, в войске участились случаи болезней и тепловых ударов. Восполнить запасы и отдохнуть войско смогло лишь на берегах Самарки. В ходе отступления в русском лагере возникли слухи о причастности к поджогу степи гетмана Самойловича, и на него был направлен донос в Москву.

Когда воинство достигло Орели, к нему прибыл из Москвы глава Стрелецкого приказа Ф. Л. Шакловитый, выразивший поддержку решению Голицына об отступлении. Русское правительство, осознавая крайнюю опасность продолжения кампании в таких условиях и желая сохранить репутацию командования отступающей армии, предпочло объявить крымский поход успешным. В царских письмах говорилось, что Крымскому ханству была достаточно продемонстрирована огромная военная сила, что должно было предостеречь его от будущих нападений на русские земли. Впоследствии во избежание недовольства со стороны ратных людей им выдали денежные пособия и другие награды.

Пока армия Голицына переправлялась на правый берег Днепра, крымский хан решил воспользоваться разделением русского войска и ночью совершил нападение на войска Косагова, оставленные на левом берегу реки. Татары захватили часть обоза и угнали стада лошадей, однако их атака на лагерь армии была отбита. Более того, на помощь Косагову подоспели конные и пешие воины Неплюева, быстро обратившие татар в бегство и отбившие у них часть захваченного имущества. Татарская конница вновь появилась на следующий день, однако повторно атаковать русский лагерь не решилась, ограничиваясь нападениями на фуражиров и угоном нескольких небольших табунов лошадей.В ответ на донос на гетмана Самойловича 1 августа из Москвы прибыл гонец с царским указом, в котором предписывалось избрать нового гетмана, более устраивающего малороссийское войско. Вместо Самойловича гетманом стал И. С. Мазепа, однако верные Самойловичу части воспротивились этому и подняли бунт, который прекратился после прибытия в казачий лагерь частей Неплюева.

13 августа армия Голицына достигла берега реки Мерлы, 24 августа получила царский указ о прекращении похода и роспуске участвовавшей в нём армии. По завершении кампании на южных рубежах государства были оставлены войска численностью в 5 и 7 тыс. человек «для бережения великороссийских и малороссийских городов». Для следующего похода в Крым было решено построить на реке Самарке укрепления, для чего там было оставлено несколько полков.

В крымскотатарской версии событий в изложении историка Халима Герая, представителя правящей династии Гераев, Селим Герай отдал приказ сжечь всю траву, солому и зерно, которые имелись на пути русских. 17 июля войско хана встретило русских у местности Кара-Йылга. Точное число его армии неизвестно, однако было меньше армии Голицына. Хан разделил свою армию на три части: одну возглавил сам, а две других возглавили его сыновья — калгай Девлет Герай и нуреддин Азамат Герай. Началась битва, которая длилась 2 дня и закончилась победой крымцев. Было захвачено 30 пушек и около тысячи пленных. Русско-казацкое войско отступило и построило у местечка Куяш за крепостью Ор укрепления. Ханская армия также построила укрепления у рва, находящегося перед русскими, готовясь к решающей битве. Русско-казацкая армия страдая от жажды, была не в состоянии продолжать бой, начались переговоры о мире. К утру крымцы обнаружили что армия русских и казаков бежала и они начали преследование. У местности Донузлы-Оба русско-казацкие войска было настигнуты крымцами и понесли потери. Главной причиной поражения было истощение русских войск вследствие подпала степи, но несмотря на это цель похода была выполнена, а именно: отвлечь Крымское ханство от войны со Священной Лигой. Об отступлении русской армии, начавшемся ещё в июне, до обрисованных им столкновений, в труде Герая не сообщается, внимание акцентируется на действиях хана Селима Герая, других Гераев и их войска, но отмечается, что русские не имели «провизии, фуража и воды».

Вопреки этой версии, как отмечалось и дореволюционными, и современными исследователями, до решения об отступлении русские войска не встретили на своём пути ни одного татарина; продвижение по выжженной степи остановилось лишь из-за распространившихся по ней пожаров и недостатка провианта, задолго до каких-либо столкновений с противником. Сами столкновения носили характер незначительных стычек, причём нападение хана на русские войска в середине июля было быстро ими отбито и привело татар к бегству, хотя они и успели захватить часть обоза.

В донесении князя В. В. Голицына кампания представлена как успешная, отмечается характерное для обоих крымских походов отсутствие сколь-нибудь значительных сражений и уклонение татар от боя: «…хан с татары на себя… ратных людей наступления пришли в боязнь и ужас, и отложа обыклую свою дерзость, нигде сам не явился и юртов его татаровя… нигде не показались и бою не дали». По словам Голицына, ханское войско, избегая столкновения, ушло за Перекоп, русские войска тщетно надеялись встретить противника, после чего, изнурённые зноем, пылью, пожарами, истощением припасов и корма для лошадей, приняли решение покинуть степь.

На правом фланге был разгромлен турецкий вассал, Буджакская орда. Генерал Г. И. Косагов взял крепость Очаков и некоторые другие крепости и вышел к Чёрному морю, где начал строительство крепостей. Об успехах Косагова восторженно писали западноевропейские газеты, а турки, опасаясь атаки Константинополя, стягивали к нему армии и флот.

Второй Крымский поход 
В 1689 году начались приготовления ко второму походу. Речь Посполитая начала переговоры с Османской империей, перекладывая всё бремя войны на Россию. Ранней весной (или в феврале) 1689 года русское войско, увеличенное до 150 тысяч человек (по другим данным — 112 тысяч при 400 орудиях) направилось на юг. 15 мая недалеко от деревни Зелёная Долина произошло нападение крымских татар, которое было отбито артиллерийским огнём и ружейными залпами. 20 мая русская армия подошла к Перекопу. Однако возглавлявший поход Василий Голицын отказался брать Перекоп, так как в нём было всего три колодца с пресной водой, чего не хватило бы для армии. Кроме того, за Перекопом простиралась безводная степь, и потери после взятия Перекопа были бы весьма значительны. На военном совете было решено строить несколько крепостей для накопления в них воды, продовольствия и снаряжения. Однако этим планам не суждено было сбыться, и Голицын отступил от Перекопа, но сохранил почти всю армию.

Итоги 
Крымские походы имели большое международное значение, смогли на время отвлечь значительные силы турок и крымских татар и весьма способствовали военным успехам европейских союзников России в борьбе против Османской империи, прекращению турецкой экспансии в Европе, а также распаду заключённого в 1683 году в Адрианополе союза между Крымским ханством, Францией и перешедшим в турецкое подданство Имре Тёкёли. Вступление России в Священную Лигу спутало планы турецкого командования, вынудив его отказаться от наступления на Польшу и Венгрию и перебросить значительные силы на восток, что облегчило борьбу Лиги против турок. Однако, несмотря на значительное превосходство в силе, поход огромной армии закончился её исходом, сколь-нибудь значимого столкновения между противоборствующими сторонами не произошло, а Крымскому ханству не было нанесено поражение. Вследствие этого действия русской армии подверглись критике со стороны историков и некоторых современников. Так, в 1701 году знаменитый русский публицист И. Т. Посошков, лично не имевший отношения к обоим походам и опиравшийся на то, что слышал о них, в работе «О ратном поведении» обвинял войска в «страшливости», считая бесчестием, что огромное воинство не оказало помощи разбитому татарской конницей полку думного дьяка Е. И. Украинцева.

Рассуждая о причинах неудачи похода, историк А. Г. Брикнер, отмечал, что в ходе кампании столкновения между обеими сторонами носили характер лишь незначительных стычек, не доходя до настоящего сражения, а главными противниками русского войска были не столько собственно татары, число которых было невелико, сколько жаркий степной климат и проблемы обеспечения громадного войска в степи, усугубившиеся из-за охвативших армию болезней, степного пожара, оставившего лошадей без корма, и нерешительности командования.

О катастрофическом «безводье и безхлебье» в походе по жаркой степи сообщал и сам князь Голицын, говоря, что «лошади под нарядом пали, люди обезсилели», источников корма для лошадей не оказалось, а источники воды были отравлены, в то время как войска хана предали огню Перекопские посады и окружавшие их поселения и так и не появились для решающего сражения. В таком положении войско хотя и было готово «служить и кровь свою пролить», но посчитало разумным отступить, нежели продолжать действия. Татарскому мурзе, несколько раз приезжавшему в русский лагерь с предложением мира, было отвечено отказом на том основании, «что тот мир противен будет Польскому союзу».

Дореволюционный историк Н. Г. Устрялов, не считая условия, в которых находилась армия князя, невыносимыми для выполнения поставленной перед ней задачи, полагал главным виновником отступления лично князя Голицына, обвиняя его в самоволии. По его мнению, Голицын чрезмерно заботился о том, «как бы отвести своё войско в целости и, для безопасности отступления, решился предложить хану мир», несмотря на численное превосходство русского войска, его желание воевать, слабость татарской крепости и «ужас татар» после столкновения с ним у Чёрной Долины. Действия князя он подверг резкой критике, считая их «странными и непостижимыми», и утверждал, что князь сообщал неверные сведения в Москву, стремился распространить в европейских кругах ложные сведения о полном разгроме крымского хана, тем самым прикрывая неудачный исход кампании и тяжёлые потери.

Военный историк Г. А. Леер выделил четыре причины неудачного исхода походов, на первое место поставив слабое соответствие плана театру военных действий, затем игнорирование крепости Перекопа при планировании продвижения в Крым и Днепра как пути подвозов, пренебрежение рекомендованного правительством и опытными военными плана по созданию перевалочных баз и, наконец, преимущество крымскотатарской конницы.

В итоге Россия прекратила платить крымскому хану; международный авторитет России возрос после Крымских походов. Однако в результате походов цель обезопасить южные границы России так и не была достигнута.
По мнению многих историков, неудачный исход крымских походов был одной из причин свержения правительства царевны Софьи Алексеевны. Сама Софья так писала Голицыну в 1689 году, полагая верными сообщения о его успехах:

Свет мой, Васенька! Здравствуй, батюшка мой, на многие лета! И паки здравствуй, Божиею и Пресвятой Богородицы милостию и своим разумом и счастьем победив агаряне! Подай тебе Господи и впредь враги побеждать!

Существует мнение, что неудачность Крымских походов сильно преувеличена после того, как Пётр I потерял половину всей армии во втором Азовском походе, хотя получил лишь выход ко внутреннему Азовскому морю. Как отмечал Н. И. Павленко, крымские походы не были бесполезны, поскольку основные их цели — выполнение обязательств перед Лигой и сковывание сил противника — были достигнуты, что имело важное дипломатическое значение в отношениях России с антиосманской коалицией. 

По мнению В. А. Артамонова, прежнее толкование походов как провала кн. В. В. Голицына неверно, поскольку в Москве изначально осознавали практическую невозможность завоевания Крыма и сознательно ограничивались демонстративным выходом в степь большой массы войск, после чего в 1689—1694 годах перешли к своему привычному методу борьбы с ханством — пограничной войне на истощение.

См. также 
 Крымский поход Даниила Адашева
 Походы на Перекоп (1663)
 Азовские походы Петра I
 Русско-турецкая война (1686—1700)
 Штурм Перекопа (1736)
 Крымская операция (1918)
 Крымская операция (2014)

Примечания

Литература 
 

Конфликты 1687 года
Конфликты 1689 года
Русско-турецкая война (1686—1700)
Походы
1689 год в Крыму